Thieriot ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Heinrich Thieriot (1838–1919), deutscher Komponist
 Max Thieriot (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Nicolas-Claude Thieriot (1697–1772), französischer Literat und Jugendfreund Voltaires